|-
| 94101 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94102 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94103 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94104 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94105 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94106 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94107 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94108 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94109 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94110 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94111 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94112 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94113 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94114 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94115 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94116 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94117 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94118 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94119 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94120 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94121 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94122 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94123 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94124 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94125 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94126 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94127 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94128 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94129 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94130 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94131 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94132 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94133 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94134 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94135 - || || 30 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94136 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94137 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94138 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94139 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94140 - || || 31 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 94141 - || || 17 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94142 - || || 23 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94143 - || || 27 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94144 - || || 27 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94145 - || || 20 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 94146 - || || 2 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94147 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94148 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94149 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94150 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94151 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94152 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94153 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94154 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94155 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94156 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94157 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94158 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94159 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94160 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94161 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94162 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94163 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94164 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94165 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94166 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94167 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94168 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94169 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94170 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94171 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94172 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94173 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94174 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94175 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94176 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94177 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94178 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94179 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94180 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94181 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94182 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94183 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94184 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94185 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94186 - || || 15 de gener, 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 94187 - || || 2 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94188 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94189 - || 2001 BU || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 94190 - || 2001 BY || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 94191 - || || 17 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94192 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94193 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94194 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94195 - || || 22 de gener, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 94196 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 94197 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 94198 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 94199 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94200 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4